Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Chuck Adams che ha battuto in finale Todd Woodbridge 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brett Steven (secondo turno)
 Stéphane Simian (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Shuzo Matsuoka (quarti di finale)

<li> Todd Woodbridge (finale)
<li> Assente
<li> Jamie Morgan (secondo turno)
<li> Chuck Adams (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1993